Натуральне число 458
 458 рік до нашої ери
 458 рік нашої ери